Douradensi – abitanti di Dourado
Douradensi – abitanti di Dourados
Douradensi – abitanti di Espírito Santo do Dourado
Douradensi – abitanti di Pedra Dourada